Denne liste over fredede fortidsminder i Frederikshavn Kommune viser alle fredede fortidsminder i Frederikshavn Kommune. Listen bygger på data fra Kulturarvsstyrelsen.

|}

Se også 
 Se også Fredede fortidsminder på Danmarks søterritorium for fortidsminder i vandet ud for kommunens kyst.
 Fredede bygninger i Frederikshavn Kommune

Kilder og eksterne henvisninger 

Frederikshavn Kommune
Frederikshavn Kommune
WikiProjekt Wiki Loves Monuments